Ивановский сельский совет () — входит в состав
Семёновского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Ивановка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Ивановка

Примечания